Alluvioni steht für:

 Alluvioni Piovera, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont
 Alluvioni Cambiò, eine Fraktion und Gemeindesitz der italienischen Gemeinde Alluvioni Piovera in der Provinz Alessandria, Region Piemont